The Female of the Species – film del 1912 diretto da D.W. Griffith
 The Female of the Species – film del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Female of the Species – film del 1916 diretto da Raymond B. West